Kumaat bezeichnet:
 Kumaat (Berg, Ittoqqortoormiit), Berg im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Kumaat (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kumaat (Bucht), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland